Wrzosy ist der Name von Orten in Polen:
 Wrzosy (deutsch Schönwalde), ein Stadtteil von Toruń (Thorn); siehe Toruń#Stadtteile und Verwaltungsgliederung
 Wrzosy, ein Stadtteil von Pszów (Pschow)
 Wrzosy (Doruchów) (deutsch Wrzozy), ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Doruchów#Gmina
 Wrzosy (Szubin), ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Szubin
 Wrzosy (Widawa), ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź; siehe Widawa (Powiat Łaski)#Gemeinde
 Wrzosy (Wołów) (deutsch Heidevorwerk), ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Wołów#Gemeinde
 Wrzosy (Popów), ein Dorf in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Gmina Popów
 Wrzosy (Przystajń), ein Dorf in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Przystajń#Gemeinde
 Wrzosy (Tuczno) (deutsch Schulenberg), ein Dorf in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Tuczno